Чмырев — фамилия. Известные носители:

 Чмырев, Анатолий Николаевич (1899—1960) — хормейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Чмырев, Николай Андреевич (1852—1886) — русский писатель и педагог.